Лукаш Кубот (; рођен 16. маја 1982. године у Болеславјецу, Пољска) је пољски тенисер. 8. јануара 2018. придружио се свом дубл партнеру Марселу Мелу на првом месту АТП листе у конкуренцији парова и тиме постао 51. тенисер у историји рангирања. Такође, први је Пољак на челу АТП листе у историји те земље. Освојио је укупно 27 АТП турнира у дублу.

Гренд слем финала

Парови: 3 (2:1)

Финала завршног првенства сезоне

Парови: 1 (0:1)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Парови: 9 (4:5)

АТП финала

Појединачно: 2 (0:2)

Парови: 48 (27:21)

Референце

Спољашње везе 

   
 Лукаш Кубот на сајту АТП 
 Лукаш Кубот  на сајту ИТФ 
 Лукаш Кубот на сајту Дејвис купа 

Рођени 1982.
Пољски тенисери
Тенисери на првом месту
Победници гренд слем турнира у тенису — мушки парови
Победници Отвореног првенства Аустралије у тенису
Победници Вимблдонског турнира
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Пољски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2016.
Пољски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.